Шотландский Первый Дивизион 1893/1894 () — 4-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 12 августа 1893 года и закончился 2 мая 1894 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1893/1894
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1893 году
Спорт в Шотландии в 1894 году